Ljubljanica (Martinska Ves) – naselje u općini Martinska Ves
 Ljubljanica (Trešnjevka)
 Ljubljanica (rijeka)